Hoehyeon-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Hoehyeon-dong, Gimhae, stadsdel i Gimhae, Södra Gyeongsang, 
 Hoehyeon-dong, Seoul, stadsdel i Jung-gu, Seoul,